Estella hace referencia a varios artículos:

Lugares
Estella, municipio de Navarra;
Estella Occidental
Estella Oriental
Merindad de Estella
Partido judicial de Estella
Estella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera, Andalucía;

Biología
Oreotrochilus estella, colibrí puneño;

Personas
Diego de Estella, humanista y escritor del siglo XVI;
Juan José Estella, exfutbolista español;
Manuel Estella, político;

Además
Pacto de Estella, para el cese del terrorismo de ETA;